A 81 134-es számú mellékút egy rövid, alig 1 kilométer hosszú közút Komárom-Esztergom megyében.

Nyomvonala 
Bokod és Oroszlány közigazgatási határán ágazik ki a 8154-es útból; annak egyenes folytatása hozzávetőleg déli irányban, attól a ponttól, ahol az az út egy éles iránytöréssel nyugatnak fordul. Települési neve itt Erőmű út vagy „6-os” út, a hivatalos elnevezés a Vértesi Erőmű Zrt. egykori oroszlányi erőművére utal, amely a közelben működött. Az út közelében, körülbelül 150-200 méterre keletre található az erőmű egykori hűtőtava, amely mára üdülőterületté vált. Nem sokkal ezután betorkollik a 8143-as útba, és ott véget is ér.

Források
 Fejér megye térképe 1:150 000. Készítette és kiadta a Nyír-Karta Bt., adatok lezárva: 2004. január

81134
Vértes